Suazyjska Premier League (1992) była kolejnym sezonem mistrzostw Suazi w piłce nożnej. Liga skupiała 12 zespołów. Tytuł obroniła drużyna Mbabane Highlanders. W Pucharze Eswatini, zwyciężyła natomiast ekipa Denver Sundowns, która pokonała w finale ekipę Royal Leopards Simunye (2–0).

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Suazyjska Premier League

Bibliografia 
 

1992 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Eswatini
1992 w Afryce